Esta é uma lista que contém listas de plantas ornamentais:

Lista de forrações
Lista de arbustos
Lista de plantas carnívoras
Lista de trepadeiras
Lista de ervas aromáticas
Lista de plantas medicinais
Lista de plantas tóxicas

Ornamentais